Borcholten ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Borcholten (1535–1593), deutscher Rechtswissenschaftler
 Statius Borcholten (1569–1617), deutscher Jurist